12-й Чемпионат Азии по софтболу среди женщин 2019 проводился в городе Джакарта (Индонезия) с 1 по 9 мая 2019 года с участием 10 команд.

В Индонезии и городе Джакарта женский чемпионат Азии проводился в 3-й раз.

Чемпионами Азии (в 7-й раз в своей истории и 5-й раз подряд) стала сборная Японии, победив в финале сборную Китая. Третье место заняла сборная Китайского Тайбэя (Тайваня).

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 5 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по олимпийской системе; четыре команды, проигравшие в первом раунде плей-офф, в четвертьфиналах, также по олимпийской системе разыгрывают между собой места с 5-го по 8-е в итоговой классификации.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 
Проигравшие в четвертьфиналах выходят в классификацию за 5—8 места.

«W, L» — точный счёт матча в источниках не найден, известно лишь какая команда победила

Классификация за 5—8 места

Итоговая классификация

Примечания 

2019 год в софтболе
2019
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Индонезии
Софтбол в Индонезии
Международные спортивные соревнования в Джакарте
Чемпионаты Азии в Индонезии
Софтбол
Май 2019 года